Carlo Azzini – ciclista italiano (1935-2020)
 Emanuela Azzini – ciclista italiana (1981)
 Ernesto Azzini – ciclista italiano (1885-1923)
 Giovanni Azzini – calciatore italiano (1929-1994)
 Giuseppe Azzini – ciclista italiano (1891-1925)
 Luigi Azzini – ciclista italiano (1884-1937)
 Nedo Azzini – scenografo